Ахмед() — 18-километровый ударный кратер на Энцеладе, спутнике Сатурна. Координаты центра —  Западная часть кратера практически отсутствует — разрушена при формировании рытвин Самарканд. Внутреннюю часть кратера занимает большая куполообразная возвышенность, возникшая вследствие релаксации поверхности после удара или, по некоторым предположениям, образованная веществом, поступившим из рытвин Самарканд. По соседству с ним (северо-западнее) находится меньший кратер Пери-Бану. Кратер был обнаружен на снимках космического аппарата «Вояджер-2», а через некоторое время подробно снят зондом «Кассини-Гюйгенс».

Эпоним 
Назван в честь Ахмеда — персонажа сборника народных сказок «Тысяча и одна ночь» — младший сын, принесший отцу волшебное яблоко; женился на Пери-Бану. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 1982 году.

См. также 
 Список деталей рельефа на Энцеладе

Примечания

Ссылки 
 Карта Энцелада (3,6 Мб)
  — лист карты Se-5 (рытвины Хама)

Литература 
 

Кратеры Энцелада
Объекты, названные в честь персонажей «Тысячи и одной ночи»